Szymon Rudnicki (1552–1621) – polski duchowny katolicki, biskup warmiński
 Szymon Rudnicki (ur. 1938) – polski historyk